Потоцкий, Владимир:
 Потоцкий, Владимир Станиславович (1789—1812) — польский граф и землевладелец, полковник конной артиллерии Герцогства Варшавского.
 Потоцкий, Владимир Васильевич (1937—2011) — военный летчик-штурман войск ПВО СССР, заслуженный военный штурман СССР, полковник, штурман-снайпер.